Фуэнтелаигера-де-Альбатахес ()  —  муниципалитет в Испании, входит в провинцию Гвадалахара, в составе автономного сообщества Кастилия — Ла-Манча. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Кампиния-де-Гвадалахара. Занимает площадь 52,30 км². Население — 156 человек (на 2004 год). Расстояние до административного центра провинции — 25 км.

Население

Примечания

Ссылки 

Муниципалитеты Гвадалахары